Scatman's World – album di Scatman John del 1995
 Scatman's World – singolo di Scatman John del 1995, dall'album omonimo